Appa (rapper) (1983), een Nederlands rapper
 Appa, voluit Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers